Jupe steht für:

 Jupe (Kleidung), ein historisches Kleidungsstück; als „Jüpchen“ ein Säuglingsjäckchen
 ein in der deutschsprachigen Schweiz oft gebrauchtes Wort für einen Rock (stammt aus dem Französischen) 
 Jupen, ein Turmpaar am Schloss Rochlitz im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen, Deutschland

Jupe ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Jupe (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Noah Jupe, britischer Kinderdarsteller
 Rainer Jupe (* 1941), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolfgang Jupe, deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Juppe